Pracownia dydaktyki fizyki (Pdf) – przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach.

Podstawa przedmiotu to wykonywanie doświadczeń fizycznych. Doświadczenia te mają być wykonywane w taki sposób, w jaki byłyby wykonywane na lekcji. Nie jest ważny wynik doświadczenia lecz przedstawienie jego przebiegu.

Pedagogika
Fizyka w Polsce
Oświata w Polsce